O-Klasse steht für:
 O-Klasse (Schlachtkreuzer), nicht gebaute Schlachtkreuzerklasse der deutschen Kriegsmarine
 O-Klasse, Zerstörerklasse der britischen Royal Navy, siehe O- und P-Klasse #Die O-Klasse

Siehe auch:
 O-19-Klasse, niederländische U-Boot-Klasse
 Sang-o-Klasse, nordkoreanische U-Boot-Klasse
 Klasse O (Begriffsklärung)